

Seedning 

  Simona Halep (segrare)
  Caroline Wozniacki (fjärde omgången)
  Garbiñe Muguruza (semifinal)
  Elina Svitolina (tredje omgången)
  Jeļena Ostapenko (första omgången)
  Karolína Plíšková (tredje omgången) 
  Caroline Garcia (fjärde omgången)
  Petra Kvitová (tredje omgången)
  Venus Williams (första omgången)
  Sloane Stephens (final)
  Julia Görges (tredje omgången)
  Angelique Kerber (kvartsfinal)
  Madison Keys (semifinal)
  Darja Kasatkina (kvartsfinal)
  Coco Vandeweghe (andra omgången)
  Elise Mertens (fjärde omgången)
  Ashleigh Barty (andra omgången)
  Kiki Bertens (tredje omgången)
  Magdaléna Rybáriková (tredje omgången)
  Anastasija Sevastova (första omgången)
  Naomi Osaka (tredje omgången)
  Johanna Konta (första omgången)
  Carla Suárez Navarro (andra omgången)
  Daria Gavrilova (tredje omgången)
  Anett Kontaveit (fjärde omgången)
  Barbora Strýcová (fjärde omgången)
  Shuai Zhang (andra omgången)
  Marija Sjarapova (kvartsfinal)
  Kristina Mladenovic (första omgången)
  Anastasija Pavljutjenkova (andra omgången)
  Mihaela Buzărnescu (fjärde omgången)
  Alizé Cornet (andra omgången)

Matcher

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Nedre halvan

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Slutspel

Referenser 
  Roland Garros, matcher och resultat

Externa länkar 
 Roland Garros hemsida

Tennisturneringar 2018